«SS marschiert in Feindesland», también conocida como «Teufelslied» («Canción del diablo») fue una canción de marcha del Tercer Reich utilizada por las Waffen SS. La canción engloba elementos de heroísmo, lealtad, anticomunismo y patriotismo que se presentan sobre un ritmo de música típica alemana.

La canción se vio modificada en varias ocasiones, debido al transcurso de la guerra. Originalmente, su letra se refería a las orillas del río Volga en Rusia, y más tarde a las del río Oder en la frontera entre Alemania y Polonia, donde los intensos combates tuvieron lugar en 1945.

También hubo una versión noruega de la canción que se llama «På Vikingtog» que fue cantada por miembros de la 5.ª División Panzer SS Wiking. Una versión traducida y modificada fue cantada por los miembros de la 20.ª División de Granaderos SS (Estonia n.º 1) de la Waffen SS como «Laul Pataljon Narwa» («La canción del Batallón Narwa»). La misma canción con letra diferente fue también la canción de marcha de la 19.ª División de Granaderos de las Waffen SS (2.º de Letonia).

Y asimismo los paracaidistas alemanes tenían una variante de la canción, más patriótica y claramente con menos referencias al Nacional Socialismo. Existe un precedente en el tiempo de la misma canción, la "Marcha de Parada de la Legión Cóndor" (Parademarsch der Legion Cóndor, en alemán), con la misma música pero distinta letra. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo distintas versiones de esta canción, una versión con letra ligeramente diferente y traducida, la canción también encontró su camino en la Legión Extranjera Francesa y es que todavía se canta hoy en día como «La Legion marche». en Brasil esta canción fue traducida, modificada y utilizada por la Fuerza Aérea Brasileña, y también sería traducida, modificada y utilizada por el Ejército Italiano. Tanto así que la Cuarta Compañía del Ejército de Chile emplea una versión modificada, pero con la misma base, con tono patriótico y orgulloso de las victorias del país.

Letra

Versión de la 5.ª División Panzer SS Wiking

Versión de la 19.ª División SS de granaderos (2° Letonia)

Versión de la 20.ª División de Granaderos SS (Estonia n.º 1)

Marcha de Parada de la Legión Cóndor

Versión de los paracaidistas

Versión de la Legión Extranjera Francesa

Versión del Ejército Italiano (Canto del «guerrero Parà» o «Vasco rojo»)

Versión de la Fuerza Aérea Brasileña

Versión de la Cuarta Compañía de la Escuela Militar del Ejército de Chile

Véase también 
 Panzerlied
 Erika (canción)

Referencias 

SS
Marchas militares
Marchas militares de Alemania
Canciones de Alemania
Alemania en la Segunda Guerra Mundial